Arcos hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

en España 
 Arcos (Madrid), barrio del distrito de San Blas-Canillejas, en la ciudad de Madrid.
 Arcos de la Frontera, municipio de la provincia de Cádiz
 Arcos de Jalón, municipio de la provincia de Soria.
 Arcos de la Llana, municipio de la provincia de Burgos.
 Arcos de las Salinas, localidad de la provincia de Teruel.
 Río Arcos, afluente del río Turia.

provincia de La Coruña 
Arcos (Mazaricos), lugar y parroquia del concello de Mazaricos.

provincia de Lugo 
Arcos (Antas de Ulla), lugar y parroquia del concello de Antas de Ulla.
Cabo de Arcos, lugar de dicha parroquia;
Arcos (Castroverde), parroquia del concello de Castroverde.
Arcos (Chantada), lugar y parroquia del concello de Chantada.
Arcos (Otero de Rey), parroquia del concello de Otero de Rey.
Arcos de Frades, lugar y parroquia del concello de Pol.

provincia de Orense 
Arcos (Carballino), lugar y parroquia del concello de Carballino.
Arcos (Esgos), lugar de la parroquia de Rocas, concello de Esgos.
Arcos (Sandianes), lugar de la parroquia de Piñeira de Arcos, concello de Sandianes.
Arcos (Villamartín de Valdeorras), parroquia del concello de Villamartín de Valdeorras.
Os Arcos (Amoeiro), lugar de la parroquia de Abruciños, concello de Amoeiro.
Piñeira de Arcos, lugar y parroquia del concello de Sandianes.
Seoane de Arcos, parroquia del concello de Carballino.

provincia de Pontevedra 
Arcos da Condesa, parroquia del concello de Caldas de Reyes.
Arcos (Cuntis), lugar y parroquia del concello de Cuntis.
Arcos (La Lama), lugar de la parroquia de A Lama, concello de La Lama.
Arcos (Meis), lugar de la parroquia de San Tomé de Nogueira, concello de Meis.
Arcos (Puenteareas), parroquia del concello de Puenteareas.
Arcos (Silleda), lugar de la parroquia de Graba, concello de Silleda.
Arcos (Tuy), lugar de la parroquia de Randufe, concello de Tuy.
Os Arcos (Gondomar), lugar de la parroquia de Vincios, concello de Gondomar.

Lugares en Portugal 
 Arcos (Anadia), freguesia en el municipio de Anadia.
 Arcos (Braga), freguesia en el municipio de Braga.
 Arcos (Estremoz), freguesia en el municipio de Estremoz.
 Arcos (Tabuaço), freguesia en el municipio de Tabuaço.
 Arcos (Vila do Conde), freguesia en el municipio de Vila do Conde.
 São Pedro d'Arcos, freguesia en el municipio de Ponte de Lima.

Lugares en Brasil 
 Arcos (Minas Gerais), ciudad en Minas Gerais

Otros 
 Arcos (empresa), empresa española de la cuchillería